Monroe City kan syfta på:

 Monroe City, Indiana
 Monroe City, Missouri